Три ущелья:
 Три ущелья — природный регион на реке Янцзы в Китае.
 «Три ущелья» — гидроэлектростанция на реке Янцзы в Китае, крупнейшая в мире.